Местякену () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Візантя-Лівезь.
 Местякену () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Алмашу.